Wolfhound peut faire référence à :

Zoologie 

 en général, un chien élevé ou dressé pour la 
 l'Irish wolfhound, race de chien irlandaise
 le barzoï, parfois Russian Wolfhound en anglais, race de chien russe
 le , Azerbaijan Wolfhound en anglais, race de chien azerbaïdjanaise

Monde télévisuel   
 , film soviétique de 1992 ;  
 , film américain de 2002 ;  
 Wolfhound, l'ultime guerrier, film russe de 2006 ;  
 , série télévisée russe des années 2000.

Monde militaire 

 les Wolfhounds, surnom du  d'infanterie des États-Unis
 le , navire de guerre britannique
 le , véhicule militaire blindé américain
 L'opération Wolfhound, autre nom de l'

Monde sportif 

 les Wolfhounds, surnom de l'équipe d'Irlande de rugby à XIII
 les Boston Irish Wolfhounds, club américain de rugby à XV
 les , club américain de rugby à XV
 les , deuxième sélection irlandaise de rugby à XV
 le , ou Limavady Wolfhounds GAC, club nord-irlandais de football

Autres 

  (1989-2009), cheval de course américain
 The Wolfhounds, groupe de musique britannique
 C-146A Wolfhound, version de l'avion de ligne Dornier 328
 Wolfhound, version théorisée du moteur d'avion

Voir aussi 

 Chien-loup